Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
 Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku
 Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk
 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie